Аванпорт (): 
 внешняя часть порта, защищённая от волнения естественными (мыс, коса) или искусственными (молы, волноломы) укрытиями;
 один из двух портов, расположенный в устье судоходной реки (или у входа в шхеры), сопряжённый в своей работе с крупным портом, расположенным в устьевом участке реки вдали от моря (например, порты Гамбурга и Куксхафена);
 водное пространство перед судопропускными сооружениями водохранилища.
 
Аванпорт приспособлен для якорной стоянки, погрузки и разгрузки судов. Аванпорт может иметь большие глубины, нежели главный порт, или меньшую замерзаемость, что облегчает подход морских судов.

Источники 
 Самойлов К. И. Морской словарь. - М.-Л.: Государственное Военно-морское Издательство НКВМФ Союза ССР, 1941 
 EdwART. Толковый Военно-морской Словарь, 2010 
 Большой Энциклопедический словарь. 2000. 

Порты